

Перевозне — село, Аскізький район, Хакасія
 Перевозне — село, Воткінський район, Удмуртія